Јасеново може бити:

 Јасеново (Бела Црква), насељено место у општини Бела Црква, Јужнобанатски округ, Република Србија
 Јасеново (Деспотовац), насељено место у општини Деспотовац, Поморавски округ, Република Србија
 Јасеново (Нова Варош), насељено место у општини Нова Варош, Златиборски округ, Република Србија
 Јасеново (Фоча), насељено место у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Јасеново (Турчјанске Тјеплице), насељено место у округу Турчјанске Тјеплице, Жилински крај, Словачка Република